«Анва́р» — казахстанская компания-ретейлер и одноимённая сеть супермаркетов и магазинов оптовой торговли в 6 областных центрах и столице Казахстана.

Первый магазин сети «Анвар» был открыт в 1993 году в городе Актобе на пересечении улицы М. Оспанова и проспекта Абилкайыр хана. В различных районах Актобе на сегодняшний день расположено свыше десятка супермаркетов, несколько оптовых магазинов и 1 гипермаркет «Анвар». Также магазины и супермаркеты «Анвар» имеются в городах Астана, Атырау, Кызылорда, Караганда, Костанай, Актау и Уральск. Оптовые магазины «Анвар» обеспечивают продукцией большую часть (90 %) торговых точек города и Актюбинской области. Торговый оборот компании в 2015 году составил 49,6 млрд казахстанских тенге (около 267 млн долларов США по тогдашнему курсу обмена валют).

Головной офис сети расположен в Актобе. Основатель компании и генеральный директор — Талгат Маратович Салфиков (род. 1 ноября 1962) — депутат Актюбинского областного маслихата, член постоянной комиссии маслихата по экономике, финансам и бюджету.

ТОО «Анвар» заняло 1-е место в республиканском конкурсе «Сауда Үздігі» (2014) в номинации «Лучшее предприятие розничной торговли». В том же году руководитель «Анвара» Андрей Текебаев был удостоен звания «Лучший руководитель года» Ассоциацией торговых предприятий Казахстана.

Критика 
В 2009 году в отношении торговой сети «Анвар» было возбуждено административное дело по причине «недобросовестной конкуренции, выразившейся в навязывании поставщику (ТОО „Фриком“) обязательств сдавать товар по индивидуальным ценам, которые должны быть ниже цен, действующих для других организаций».

В 2011 году при проверке одного из супермаркетов «Анвар», тогдашним акимом города Архимедом Мухамбетовым, было сделано замечание по поводу отсутствия выбора мясной продукции и завышенных цен на топлёное молоко, превышавших среднюю стоимость на 30 тенге.

В 2014 году прокуратура Актюбинской области провела проверку в производственном цеху сети «Анвар» в районе Заречный-3, в котором выпекали хлеб и изготавливали салаты и торты, где были обнаружены многочисленные нарушения — цех находился в неудовлетворительном состоянии, работники не были полностью обеспечены униформой, отсутствовали условия для мытья рук и рабочего инвентаря. Также у торговой сети «Анвар» имелся цех по посолу сельди, работавший без соответствующего разрешения. Решением суда деятельность цехов была остановлена. Кроме того, проверка трёх супермаркетов «Анвар» выявила хранение товаров в ненадлежащем виде (на полу, без поддонов), были обнаружены просроченные товары, некоторые работники не имели медицинских книжек, а часть товаров продавалась без этикеток на государственном и русском языках.

В августе 2016 года Департамент комитета техрегулирования и метрологии Актюбинской области при проверке фасованных товаров, продающихся в супермаркетах «Анвар», обнаружил недовес в нескольких продуктах (разница 10—15 г). По этой причине торговая сеть была оштрафована на 424,2 тыс. тенге.

В конце 2016 года Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК обнаружил факты ценового сговора среди производителей хлеба и реализаторов сахара в Актобе. Среди участников ценового сговора оказалось ТОО «Анвар», которое может быть оштрафовано на 2 млн тенге за необоснованное повышение цен на сахар.

Аффилированность со СМИ 
Актюбинские газеты «Актобе Таймс» и «Керек.info» принадлежат ТОО «FEST», учредителями которых являются ОЮЛ «Ассоциация по защите прав предпринимателей» и ТОО «Анвар».

Список супермаркетов и магазинов

Примечания 

Экономика Актобе
Торговые сети Казахстана
Компании Актобе